Bakel – località dei Paesi Bassi
Bakel – località del Senegal